Singel kan syfta på:

  Singel (civilstånd) – ett civilstånd
 Singel – ett skivformat
 Singel (sport) – en sportterm för en regelvariant där de tävlande lagen består av en person, använt bland annat i tennis (ställt i motsats till dubbel) och rodd,
 Singel (musikalbum) – ett musikalbum från 2001 av Lars Winnerbäck
 Singel – ett stenmaterial, se grus
 Single malt – maltwhisky som kommer från ett enda destilleri